Трутовик  (Ganoderma) — рід деревних грибів родини ганодермові (Ganodermataceae).

Назва 
Назва Ganoderma походить від грецького ganos / γανος «яскравість, блиск», звідси «блискучий» та derma / δερμα «шкіра».

Назва вперше опублікована 1881 року.

Розповсюдження 
В Україні зустрічаються:

 Трутовик плоский Ganoderma applanatum
 Трутовик лакований Ganoderma lucidum
 Ганодерма смолиста Ganoderma resinaceum

Практичне використання 
Ganoderma lingzhi — відомий деревний гриб своїми лікувальними властивостями. Багато століть використовувся для зміцнення здоров’я та довголіття в Китаї, Японії та інших країнах Азії.

Класифікація 
До роду Ganoderma відносять 379 видів:

Примітки

Джерела 
 Karsten, P.A. 1881. Enumeratio Boletinearum et Polyporearum Fennicarum, systemate novo dispositarum. Revue Mycologique Toulouse. 3(9):16-19 — P.17

Роди грибів
Ганодермові